Arondismentul Oloron-Sainte-Marie (în ) este un arondisment din departamentul Pyrénées-Atlantiques, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Accous
 Cantonul Aramits
 Cantonul Arudy
 Cantonul Laruns
 Cantonul Lasseube
 Cantonul Mauléon-Licharre
 Cantonul Monein
 Cantonul Navarrenx
 Cantonul Oloron-Sainte-Marie-Est
 Cantonul Oloron-Sainte-Marie-Ouest
 Cantonul Sauveterre-de-Béarn
 Cantonul Tardets-Sorholus

Comune 

Oloron-Sainte-Marie